Stöwe ist der Familienname folgender Personen:
 Armin Stöwe (1950–2005), deutscher Keyboarder
 Benjamin Stöwe (* 1983), deutscher Synchronsprecher und Moderator
 Christian Gottlieb Friedrich Stöwe (1756–1824), deutscher evangelischer Geistlicher und Astronom

Siehe auch:
 Stöve